Brömme ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Brömme (1936–2020), deutsche Malerin und Grafikerin
 Uli Brömme (geb. 1981), deutsche Duathletin und Triathletin
 Ursula Brömme (geb. 1931), deutsche Opernsängerin (Sopran)